Примо:

 Примо — дворянский род.
 Примо, Гефен (род. 2000) — израильская дзюдоистка. 
 Примо, Джанкарло (1924—2005) — итальянский баскетболист и баскетбольный тренер, член Зала славы ФИБА.
 Примо, Джо (1906—1989) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 1932 года.
 Примо, Дмитрий Павлович (1774—1859) — генерал от артиллерии, генерал-цейхмейстер морской артиллерии и член Адмиралтейств-Совета.
 Примо, Кит (род. 1971) — профессиональный канадский хоккеист.
 Примо, Уэйн (род. 1976) — профессиональный канадский хоккеист.
 Примо (род. 1982) — пуэрто-риканский профессиональный рестлер.
 Примо де Ривера, Мигель (1870—1930) — испанский военный и политический деятель, в 1923—1930 годы — диктатор.
 Примо де Ривера, Хосе Антонио (1903—1936) — испанский политик, основатель партии Испанская фаланга.

Топонимы 
 Кастано-Примо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Милан.